tlenek dibromu, 
 tritlenek dibromu, 
 ditlenek bromu, 
 pentatlenek dibromu, 
 oktatlenek tribromu,